

Geografia 
 Barengo – comune italiano della provincia di Novara.
 Castello di Barengo – , lungo la strada che in origine univa la via Francigena con i guadi sul fiume Sesia

Persone 
 Antonio Barengo (1934-2016) – calciatore italiano, di ruolo centrocampista o attaccante